Charles Secrétan (1815–1895), Zwitsers filosoof
 Charles-Marc Secretan (1773–1842), Zwitsers politicus
 Daniel Secrétan (1895–1971), Zwitsers diplomaat
 Édouard Secretan (1848–1917), Zwitsers politicus
 Henri Secretan (1856-1916), Zwitsers arts en chirurg
 Louis Secretan (1758–1839), Zwitsers mycoloog en politicus
 Perle Bugnion-Secrétan (1909-2004), Zwitserse feministe en vertaalster

Zwitserse achternaam